Doroteo puede hacer referencia a varios artículos:

Personas   
 Doroteo de Sidón, astrólogo del siglo I.
 San Doroteo, presbítero de Antioquía del siglo III.
 Doroteo, jurista del Imperio Bizantino, del siglo VI.
 Doroteo Arango Arámbula (Pancho Villa), político mexicano.
 Doroteo López
 Doroteo Vasconcelos